Беља Флор има више значења:

 Беља Флор (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Беља Флор (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику